Directiva sobre la conservació de dades (del seu nom en anglès Data Retention Directive), directiva europea sobre la conservació de dades
 Distonia sensible a la dopamina (del seu nom en anglès Dopamine-Responsive Dystonia), malaltia rara d'origen genètic que pertany al grup de les distonies
 DRD també és el codi OACI d'Air Madrid, aerolínia històrica d'Espanya